Staircase ist Name, Namensbestandteil oder Originaltitel 

Staircase (OT) Unter der Treppe, britisch-US-amerikanischer Spielfilm (1969) 

Geografie

Antarktika:
Upper Staircase, Gletscher
Lower Staircase, Gletscher
Weiteres
Grand Staircase, Landschaft der USA
Neptune’s Staircase, Schleusenanlage in Schottland

The Staircase
 The Staircase: Tod auf der Treppe, französcierh Dokumentarfilm
 The Staircase (Miniserie), Miniserie aus dem Jahr 2022

Siehe auch:
Grand Staircase-Escalante National Monument
Mona Lisa Descending a Staircase
Staircase to the Moon
The Spiral Staircase